

Patronyme 
Bovet est le patronyme de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alfred Bovet ou Alfredo Bovet (1909-1993), coureur cycliste.
 Daniel Bovet (1907-1992), physiologiste, biologiste et neurochimiste suisse et italien, prix Nobel de médecine en 1957, fils de Pierre Bovet.
 Édouard Bovet, dit Bovet de Chine, horloger suisse.
Ernest Bovet (1870-1941), philologue romaniste suisse.
 Guy Bovet (né en 1942), organiste suisse.
 Jean-Louis I Bovet, le père (1699-1766) est un architecte suisse.
 Jorys Bovet (1993-), personnalité politique française
 Joseph Bovet.
 Jules Bovet (1887-1971), personnalité politique suisse.
 Marie-Anne de Bovet (1855-nc), femme de lettres auteur de récits de voyage.
 Pierre Bovet (1878-1965), psychologue et pédagogue suisse, père de Daniel Bovet.

Toponymie et édifice
 Maison forte Bovet, château du Valdigne, en Vallée d'Aoste.

Homophonie 
 

Homonymie de patronyme